Klingelingeling steht für:
 Tatort: Klingelingeling
 Kling, Glöckchen, klingelingeling